Gençosman peut désigner :

Toponymes

Gençosman : l'un des onze quartiers du district de Güngören à Istanbul ;
 Gençosman : un village du district d'Aksaray dans la province d'Aksaray ;
 Gençosman : un village du district de Bayburt dans la province de Bayburt.

Homonymie de toponyme